Иосипос Мисиодакас (), также Иосипос Мисиодакс (, 1730, Чернаводэ — 1800, Бухарест) — греческий философ XVIII века, деятель новогреческого Просвещения.

Биографические сведения 
Иосипос Мисиодакас родился в городе Чернаводэ в Западной Добруджи, в то время части Османской империи. Мирское имя — Иоаннис, имя «Иосиф» принял с монашеским постригом. Некоторые авторы выдвигают гипотезу о румынском происхождении на основе этимологии фамилии: Мисиодакас — из даков в Мезии, однако его греческое происхождение окончательно доказано на основе многих исторических источников, и сам себя он называет греком.

Мало что известно о юности Мисиодакаса. Вероятно, он получил начальное образование у греческого священника в Валахии и Фракии. В период с 1753 по 1754 год учился в греческих школах в Салониках и Смирне, где находился под влиянием неоплатонизма. С 1754 по 1755 год учился в Афонской академии, которой тогда руководил Евгений Вулгарис, другой выдающийся представитель новогреческого Просвещения. Между 1759 и 1762 годом Мисиодакас учился в Падуанском университете под руководством Джованни Полени. В этот период он также был хиротонисан во диакона.

В 1765 году, во время правления Григория III Гики, Мисиодакас стал директором Княжеской академии в Яссах и одновременно её профессором философии. На его философское учение значительное влияние оказал Джон Локк; именно из-за конфликта собственных убеждений с традиционной педагогикой был вынужден покинуть пост в 1766 году. В том же году он тяжело заболел, возможно, туберкулёзом, и отправился во Валахию. Оправившись от болезни, он возвращается в Яссы и снова работает в академии. Однако во второй раз вынужден подать в отставку всего через несколько месяцев из-за сопротивления его системе обучения.

Тогда Иосипос Мисиодакас отправился в Брашов (1777), впоследствии в Вену, где он опубликовал свою важную работу Апологию. В 1797 году он на короткое время стал профессором философии в Княжеской академии Бухареста. Умер в Бухаресте в 1800 году.

«Апология» Мисиодакаса 
«Апология» Мисиодакаса (1780) примечательна во многих отношениях. Среди прочего, это также один из первых памятников новогреческой литературы. Однако наибольшее значение заключается в концепции «звучания философии», предложенной в книге. Это фактически натурфилософия, в отличие от неоплатонизма Теофилоса Коридаллеуса, который в то время издавался во всем грекоязычном мире. Также Мисиодакас увлекался идеями Декарта, Галилея, Вольфа, Локка, но больше других он восхищался Ньютоном.

Иосипос Мисиодакас был убеждён, что познание философской идеи должно начинаться с изучения математики, и что в действительности настоящая философия — это математическая философия. Кроме того, Мисиодакас вычеркнул аристотелевскую логику из своих учебных программ, заменив его теорией познания. Он предлагал заменить изучение древнегреческой философии на новогреческую, чтобы повысить качество обучения.

Избранные работы 
 Ηθική Φιλοσοφία, 1761
 Περί Παίδων Αγωγής ή Παιδαγωγία, 1779
 Aπολογία, 1780
 Θεωρία της Γεωγραφίας, 1781
 Σημειώσεις Φυσιολογικαί, 1784

Неопубликованные работы
 Οδοί Φυσικής
 Επιτομή Αστρονομίας κατά τους Νεωτέρους

Примечания

Литература 
 Paschalis M. Kitromilides, The Enlightenment as Social Criticism: Iosipos Moisiodax and Greek Culture in the Eighteenth Century, 1992. ISBN 069107383X.
 Paschalis M. Kitromilides, "Cultural change and social criticism: the case of Iossipos Moisiodax, " in Idem, Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy: Studies in the Culture and Political Thought of Southeastern Europe (Aldershot, Ashgate Variorum, 1994) (Variorum Collected Studies, CS453),
 Balázs Trencsényi, Michal Kopeček, Discourses of collective identity in Central and Southeast Europe (1770—1945), Central European University Press, 2006, ISBN 9637326529

Выпускники Афониада
Философы Греции
Писатели Греции
Новогреческое Просвещение